Piste disperate (Desperate Trails) – film del 1921 diretto da John Ford
Desperate Trails – film del 1939 diretto da Albert Ray